10000 – liczba naturalna
 (10000) Myriostos – planetoida 
 Kroll 10000 – żuraw wieżowy 
 10000 lépés – album studyjny węgierskiej grupy rockowej Omega
 10 000 metrów – dystans biegu długodystansowego